Saint-Julien (Côtes-d'Armor)
 Saint-Julien (Côte-d'Or)
 Saint-Julien (Hérault)
 Saint-Julien (Jura)
 Saint-Julien (Rhône)
 Saint-Julien (Var)
 Saint-Julien (Vosges)
ook:
Saint-Julien-aux-Bois,  Corrèze 
Saint-Julien-Beychevelle,  Gironde 
Saint-Julien-Boutières, Ardèche 
Saint-Julien-Chapteuil,  Haute-Loire
Saint-Julien-d'Ance,  Haute-Loire
Saint-Julien-d'Armagnac,  Landes 
Saint-Julien-d'Arpaon,  Lozère
Saint-Julien-d'Asse,  Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Julien-de-Bourdeilles,  Dordogne 
Saint-Julien-de-Briola, Aude 
Saint-Julien-de-Cassagnas,  Gard 
Saint-Julien-de-Chédon,  Loir-et-Cher
Saint-Julien-de-Civry,  Saône-et-Loire
Saint-Julien-de-Concelles,  Loire-Atlantique
Saint-Julien-de-Coppel,  Puy-de-Dôme
Saint-Julien-de-Crempse, Dordogne 
Saint-Julien-de-Gras-Capou, Ariège 
Saint-Julien-de-Jonzy,  Saône-et-Loire
Saint-Julien-de-la-Liègue, Eure 
Saint-Julien-de-Lampon,  Dordogne 
Saint-Julien-de-la-Nef,  Gard 
Saint-Julien-de-l'Escap,  Charente-Maritime
Saint-Julien-de-l'Herms, Isère 
Saint-Julien-de-Mailloc, Calvados 
Saint-Julien-de-Peyrolas,  Gard 
Saint-Julien-de-Raz, Isère 
Saint-Julien-des-Chazes,  Haute-Loire
Saint-Julien-des-Landes,  Vendée 
Saint-Julien-des-Points,  Lozère
Saint-Julien-de-Toursac,  Cantal
Saint-Julien-de-Vouvantes,  Loire-Atlantique
Saint-Julien-d'Eymet,  Dordogne 
Saint-Julien-d'Oddes,  Loire 
Saint-Julien-du-Gua, Ardèche 
Saint-Julien-du-Pinet,  Haute-Loire
Saint-Julien-du-Puy,  Tarn
Saint-Julien-du-Sault, Yonne 
Saint-Julien-du-Serre, Ardèche 
Saint-Julien-du-Terroux,  Mayenne 
Saint-Julien-du-Tournel,  Lozère
Saint-Julien-du-Verdon,  Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Julien-en-Beauchêne, Hautes-Alpes
Saint-Julien-en-Born,  Landes 
Saint-Julien-en-Champsaur,  Hautes-Alpes
Saint-Julien-en-Genevois,  Haute-Savoie
Saint-Julien-en-Quint,  Drôme 
Saint-Julien-en-Saint-Alban, Ardèche 
Saint-Julien-en-Vercors,  Drôme 
Saint-Julien-Gaulène,  Tarn 
Saint-Julien-Labrousse, Ardèche 
Saint-Julien-la-Geneste,  Puy-de-Dôme
Saint-Julien-la-Genête,  Creuse 
Saint-Julien-l'Ars, Vienne 
Saint-Julien-la-Vêtre,  Loire 
Saint-Julien-le-Châtel,  Creuse 
Saint-Julien-le-Faucon,  Calvados 
Saint-Julien-le-Pèlerin,  Corrèze 
Saint-Julien-le-Petit,  Haute-Vienne
Saint-Julien-le-Roux, Ardèche 
Saint-Julien-lès-Gorze,  Meurthe-et-Moselle
Saint-Julien-lès-Metz,  Moselle 
Saint-Julien-lès-Montbéliard,  Doubs
Saint-Julien-les-Rosiers,  Gard 
Saint-Julien-lès-Russey,  Doubs 
Saint-Julien-les-Villas, Aube 
Saint-Julien-le-Vendômois,  Corrèze 
Saint-Julien-Maumont,  Corrèze 
Saint-Julien-Molhesabate,  Haute-Loire
Saint-Julien-Molin-Molette,  Loire 
Saint-Julien-Mont-Denis,  Savoie 
Saint-Julien-près-Bort,  Corrèze 
Saint-Julien-Puy-Lavèze,  Puy-de-Dôme
Saint-Julien-sous-les-Côtes,  Meuse 
Saint-Julien-sur-Bibost,  Rhône 
Saint-Julien-sur-Calonne,  Calvados 
Saint-Julien-sur-Cher,  Loir-et-Cher
Saint-Julien-sur-Dheune,  Saône-et-Loire
Saint-Julien-sur-Garonne,  Haute-Garonne
Saint-Julien-sur-Reyssouze, Ain 
Saint-Julien-sur-Sarthe, Orne 
Saint-Julien-sur-Veyle, Ain 
Saint-Julien-Vocance, Ardèche

Zie ook 
 St. Julien's, een plaats op het Canadese eiland Newfoundland
 St. Julien Island, een eiland vlak bij die plaats